Miejscowości w USA:
 Twin Brooks – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Grant
Gminy w USA:
 Twin Brooks (ang. Twin Brooks Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Grant